O’Connor – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w dystrykcie Thunder Bay.
 Port O’Connor – miejscowość (CDP) w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie

Osoby noszące nazwisko O’Connor 
 Bernard O’Connor (1666–1698) – irlandzki lekarz i przyrodnik
 Bill O’Connor – przewodnik górski, autor przewodników
 Bob O’Connor (1944-2006) – amerykański polityk, burmistrz Pittsburgha
 Brendan O’Connor (ur. 1962) – australijski polityk
 Caroline O’Connor (ur. 1983) – brytyjska wioślarka
 Carroll O’Connor (1924-2001) – amerykański aktor
 Cian O’Connor (ur. 1979) – irlandzki jeździec sportowy
 Cormac Murphy-O’Connor (ur. 1932) – angielski duchowny katolicki, kardynał
 David O’Connor (ur. 1962) – amerykański jeździec sportowy.
 Donald O’Connor (1925-2003) – amerykański piosenkarz, tancerz i aktor
 Erin O’Connor – brytyjska modelka
 Feargus Edward O’Connor (1794–1855) – brytyjski polityk i przywódca czartyzmu.
 Flannery O’Connor (1925–1964) – amerykańska pisarka
 Frances O’Connor (ur. 1967) – australijska aktorka
 Frank O’Connor (1903–1966) – irlandzki poeta, dramaturg i prozaik
 Frank O’Connor – irlandzki koszykarz
 Garry O’Connor (ur. 1983) – szkocki piłkarz
 Glynnis O’Connor (ur. 1956) – amerykańska aktorka
 Gordon O’Connor (ur. 1939) – kanadyjski polityk i wojskowy
 James O’Connor (ur. 1990) – australijski rugbysta
 Jerome Murphy-O’Connor (1935-2013) – irlandzki dominikanin, profesor
 John Joseph O’Connor (1920-2000) – amerykański duchowny katolicki, kardynał
 Joseph O’Connor (ur. 1963) – irlandzki pisarz
 Karen O’Connor (ur. 1958) – amerykańska zawodniczka jeździectwa sportowego
 Michael O’Connor (ujednoznacznienie)
 Pat O’Connor (ujednoznacznienie)
 Peter O’Connor (1872–1957) – irlandzki lekkoatleta
 Patrick O’Connor (ur. 1966) – jamajski lekkoatleta
 Paul O’Connor (ur. 1959) – irlandzki biegacz narciarski
 Renée O’Connor (ur. 1971) – amerykańska aktorka
 Richard O’Connor (ujednoznacznienie)
 Rory O’Connor (ujednoznacznienie)
 Sandra Day O’Connor (ur. 1930) – amerykańska prawnik, pierwsza kobieta-sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
 Shane O’Connor (ur. 1973) – irlandzki narciarz alpejski
 Siobhan-Marie O’Connor (ur. 1995) – brytyjska pływaczka
 Sinéad O’Connor (ur. 1966) – irlandzka wokalistka i autorka tekstów piosenek
 Susan O’Connor (ur. 1977) – kanadyjska curlerka
 Una O’Connor (1880–1959) –  irlandzka aktorka sceniczna i filmowa

Zobacz też 
 (8357) O’Connor

Przypisy